Дроги́чинский пове́т Поле́сского воево́дства (, ) — административно-территориальная единица Полесского воеводства II Речи Посполитой. Образован 1 марта 1921 года, ликвидирован в результате советского вторжения в сентябре 1939 года. Административный центр — местечко Дрогичин. Состоял из 12 сельских гмин (10 в 1939) и 2 местечек. Общая площадь повета — 2351 км², население — 97.000 человек, плотность — 41 чел. на км².

Административное деление

Гмины 
 гмина Бездеж
 гмина Брашевичи
 гмина Хомск
 гмина Дрогичин
 гмина Дружиловичи (до 1928) 
 гмина Именин (позже упразднена)
 гмина Янов
 гмина Мотоль
 гмина Одрижин
 гмина Осовцы
 гмина Воловель (с 1928) 
 гмина Воловель
 гмина Вороцевичи (позже упразднена)

Города 
 Янов (позже лишен статуса города)
 Мотоль (позже лишен статуса города)

См. также 
 Гмина
 Полесское воеводство

Примечания 

Административное деление II Речи Посполитой
Историческая география Белоруссии
Появились в 1921 году в Белоруссии
Появились в 1921 году в Польше
Административные единицы, образованные в 1921 году